

События 
 Начало восстания Хуан Чао за престол (Китайской империи)
 Аль-Мунзир руководит осадой Сарагосы и Памплоны, но восстание на Верхней Границе не утихает. Войска эмира терпят поражение. Бану Каси завоёвывают Барбитанию. После этого вся Верхняя Граница, за исключением Уэски — в руках семьи Бану Каси.
 Мятеж графа Луго Флусидио против короля Астурии Альфонсо III.
 Даны захватывают Мерсию.
 Датчане захватили город Лестер.
 Основан Севанаванк на северо-востоке Армении

См. также